Лесни — деревня в Куньинском районе Псковской области, Назимовская волость.
 Лесни, Эндрю (1956—2015) — австралийский кинооператор.